Ре́джи Ва́льдес (, род. 4 октября 1975, Кесон-Сити, Филиппины) — американский актёр китайского происхождения, более известный как Реджи Ли (). Наиболее известен благодаря ролям в фильмах «Форсаж», «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» и «Пираты Карибского моря: На краю света», а также телесериалах «Побег» и «Гримм».

Биография 
Реджи Ли родился в Кесон-Сити, Филиппины в семье Зинаиды Тельмо и Хесуса Эспириту-Вальдеса и был старшим из трех сыновей. Ли свободно владеет английским, а также говорит на тагальском. Будучи ребёнком, он вместе с семьёй переехал в Парму и Стронгсвилль, штат Огайо, где окончил Падуе, францисканскую среднюю школу. 

В 1990-х годах Ли переехал в Нью-Йорк, а потом в Лос-Анджелес, чтобы снова отправиться в национальный тур в мюзиклах «Поющие сердцем», «Мисс Сайгон» и «Карусель». После роли хладнокровного убийцы Лэнса Нгуена, носящего змеиную кожу и ездящего на мотоцикле в фильме «Форсаж», Ли снялся в роли Тая Хуанга в диснеевском фильме «Пираты Карибского моря: На краю света». Он сыграл специального агента секретной службы Билла Кима в сериале канала Fox «Побег». Также Ли появился в независимом фильме «Шанс китайца». В 2011—2017 годах играл роль сержанта Дрю Ву в сериале NBC «Гримм».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США